Ewa (district), een district in Nauru
 Ewa (Bizzey), een lied van Bizzey in samenwerking met Mula B en LouiVos uit 2018
 Ewa (Josylvio & Ashafar), een lied van Josylvio en Ashafar uit 2020

Zie ook 
 Ewa ewa, een lied van Chivv en Diquenza uit 2019